La Copa de Brasil 1997 fue la novena edición de la Copa de Brasil, competición nacional organizada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Participaron clubes de las primeras divisiones y otros regionales.

El campeón del torneo fue el Grêmio de la ciudad de Porto Alegre, después de haber ganado por gol diferencia  al Flamengo. El máximo goleador de la copa de Brasil 1997 fue Paulo Nunes con 9 goles, quien jugaba para el Grêmio.

En el torneo se jugaron 78 partidos y se marcaron 267 goles.

Ronda preliminar 
|- align=center  
| colspan="10"|Estadísticas finales.
|}

Competición 

 Nota: Todos los partidos disputados.

Campeón 
Grêmio3.º título

Véase también 

 Copa de Brasil de Fútbol Femenino
 Campeonatos estatales de fútbol de Brasil

Notas y referencias

Bibliografía 
 Enciclopédia do Futebol Brasileiro, Volume 2 - Lance, Río de Janeiro: Aretê Editorial S/A, 2001.

Bibliografía adicional

Enlaces externos 

 ESTADÍSTICAS Ceroacero.es

1997
Fútbol en 1997
Brasil en 1997